Федорович — українське, російське і білоруське прізвище.

Особи 
 Федорович Валентин Олегович — старший солдат НГУ ОЗСП Азов, учасник російсько-української війни.
 Федорович Володимир Алоїзович — підполковник УГА.
 Федорович Володислав (1845—1918) — український галицький публіцист, земельний магнат, культурно-просвітницький, громадсько-політичний діяч, меценат.
 Федорович Євген Вадимович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федорович Єротей (1840—1907) — церковний і громадський діяч Буковини, православний священик.
 Федорович Іван (1510 або 1530—1583) — діяч східнослов'янської культури, один із перших східнослов'янських типографів, а також гравер, інженер, ливарник.
 Федорович Іван Андрійович (1811—1870) — руський (український) письменник-мораліст, філософ, правник, громадський діяч.
 Федорович Тарас (? — 1639 (?)) — козацький отаман.
 Федорович Тадей (1849 — ?) — громадський діяч у Галичині, меценат української культури.
 Федорович Федір — актор, учень Леся Курбаса в студії театру Кийдрамте.

Українські прізвища